Juan Velarde puede referirse a:

 Juan Velarde Fuertes, economista español.
 Juan Velarde, piloto acrobático español.
 Juan Velarde , guionista español.